Mount Stuart kan syfta på följande:

 Mount Stuart, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Central Mount Stuart, ett berg i Northern Territory, Australien